Dueto — composição musical (ou trecho dela) executada por dois músicos ou cantores
 Banda musical — quando de dois componentes, é chamada de "dupla" ou "duo"
 Duo (filme) — de 1996

Desambiguação